Cylindromorphus — род златок из подсемейства Agrilinae.

Описание 
Переднеспинка с одним краевым килем, без явственных поперечных вдавлений на поверхности.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Agrilinae
Роды жесткокрылых